Метонидзе:
 Метонидзе, Гурам Арчилович (род. 1935) — грузинский советский государственный и партийный деятель.
 Метонидзе, Лаша (род. 1980) — грузинский футболист.